

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Matv“ beginnt.

Matv 



Matve 
 Matvejević, Predrag (1932–2017), italienischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler kroatisch-ukrainischer Herkunft
 Matvere, Ain (1967–2018), estnischer Badmintonspieler
 Matvere, Marko (* 1968), estnischer Schauspieler und Sänger

Matvi 
 Matvichuk, Richard (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Matviyenko, Lisa (* 1997), deutsche Tennisspielerin